Quesnay bezeichnet:
 (9588) Quesnay, einen Asteroiden des Hauptgürtels

Quesnay ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Quesnay (1666–1726), hugenottischer Architekt
 François Quesnay (1694–1774), französischer Arzt und Ökonom
 Pierre Quesnay (1895–1937), französischer Bankier
 Robert François Quesnay de Saint-Germain (1751–1805), französischer Politiker, Wirtschaftsexperte und Jurist